

Cinema 

L'affittacamere – film del 1962 diretto da Richard Quine
L'affittacamere – film del 1976 diretto da Mariano Laurenti
L'affittacamere perversa – film del 1990 diretto da Joe D'Amato
Jolicoeur... affittacamere – film del 1910